Cao steht für:
 Cao (Staat), alter chinesischer Staat
 Cao (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Cao (Heze), Kreis im Südwesten der ostchinesischen Provinz Shandong

cao steht für:
 Chácobo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Hauptvarietät der Chakobo-Sprache, einer Pano-Sprache im Departamento Beni, Bolivien

CaO steht für:
 Calciumoxid, chemische Formel

CAO steht für:
 Carnegie Airborne Observatory, Fernerkundungssystem
 Chief Administrative Officer, Verwaltungsleiter, Landrat
 Chief Algorithmic Officer, ein Software-Algorithmus Spezialisten
 Chief Accounting Officer, Buchhaltung
 Chief Analytics Officer, Verantwortlicher für Analysen innerhalb einer Firma
 einen ehemaligen rumänischen Fußballverein, siehe Clubul Atletic Oradea
 Computer-aided office, Computergestütztes Büro, ein CA-Konzept
 Computer Aided Optimization, rechnergestützte Optimierung
 Computer-aided organization, durch Computer gestützte Organisation einer Firma 
 Computer Assisted Ordering, siehe Strichcode
 Computer Account Object
 Cargo Aircraft Only, ein Frachtstück, das nur in Frachtflugzeugen und nicht in Passagierflugzeugen transportiert werden darf
 Chief Asset Officer, Leiter Vermögensverwaltung, Vorstand Asset Management
 Air China Cargo (ICAO-Code), chinesische Fluggesellschaft

CAO